Змагання в парному розряді проходили в рамках тенісного турніру WTA 2-ї категорії Rexona Cup 1997, який проходив на відкритих ґрунтових кортах Am Rothenbaum у Гамбургу (Німеччина) з 28 квітня по 4 травня 1997 в рамках туру WTA 1997.

Аранча Санчес Вікаріо і Бренда Шульц-Маккарті були чинними чемпіонками але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Санчес Вікаріо - з Інес Горрочатегі, а Шульц-Маккарті - з Ларисою Савченко.

Савченко і Шульц-Маккарті програли в першому колі парі Руксандра Драгомір і Іва Майолі. Горрочатегі та Санчес Вікаріо програли у чвертьфіналі парі Драгомір і Майолі. Анке Губер і Марі П'єрс виграли титул, перемігши у фіналі пару Драгомір і Майолі з рахунком 2–6, 7–6, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Лариса Савченко /  Бренда Шульц-Маккарті (1-ше коло)
 Джиджі Фернандес /  Кончіта Мартінес (півфінал)
 Сандрін Тестю /  Кароліна Віс (чвертьфінал)
 Ольга Лугіна /  Елена Вагнер (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 ITF tournament edition details 

Тур WTA 1997
WTA Hamburg